Елк Крик има више значења:
 Елк Крик (Калифорнија)
 Елк Крик (Кентаки)
 Елк Крик (Небраска)